Podlesie Górne – nazwa niestandaryzowana, kolonia wsi Podlesie w woj. dolnośląskim w pow. dzierżoniowskim, w gminie Niemcza
 Podlesie Górne – część wsi Zagórzany w woj. małopolskim w pow. gorlickim, w gminie Gorlice